Kaonik (Busovača), een plaats in de gemeente Busovača in Bosnië-Herzegovina
 Kaonik (Kruševac), een plaats in de Servische gemeente Kruševac